Европейский союз заключил соглашения о свободной торговле (FTA) и другие соглашения с торговой составляющей со многими странами по всему миру и ведёт переговоры со многими другими.

Вступившие в силу соглашения о свободной торговле

Соглашения применяются на временной основе

Соглашения подписаны, но не применяются

См. также 
 Зона свободной торговли
 
 
 EU-АСР 
 Соглашение об ассоциации с Европейским союзом
 
 
 
 Зоны свободной торговли в Европе

Примечания

Ссылки 
 Соглашения о свободной торговле, международные отношения, Европейская Комиссия
 Статьи о соглашениях ЕС о свободной торговле
 The Transatlantic Colossus: Global Contributions to Broaden the Debate on the EU-US Free Trade Agreement A collaborative publication with over 20 articles on the global implications of the TAFTA | TTIP
 Koeth, Wolfgang (8 декабря 2014 года) «Углублённые и всеобъемлющие соглашения о свободной торговле: адекватный ответ ЕС на вызовы в своем регионе»?

Соглашения о свободной торговле
Договоры, заключённые или ратифицированные Европейским союзом
Внешняя политика Европейского союза